Денис Леми Закариа Лако Ладо (; ) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Ювентус», выступающий на правах аренды за «Челси» и национальной сборной Швейцарии.

Клубная карьера

Карьера в Швейцарии 

Денис является воспитанником системы «Серветта». В 2014 году он дебютировал за родной клуб. В конце своего дебютного сезона Денис отлично выступал, отметился двумя голами и привлёк внимание клуба Суперлиги «Янг Бойз», с которым вскоре подписал контракт. 18 июля 2015 года состоялся его дебют за новый клуб в матче первенства страны против «Цюриха». В сезоне 2015/16 Денис прочно застолбил место в основном составе бернского коллектива.

«Боруссия (Мёнхенгладбах)»  

9 июня 2017 года Денис Закариа подписал контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах до 2022 года. Сумма трансфера составила €12 млн.

«Ювентус» 

31 января 2022 года перешёл в «Ювентус» за 8 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июля 2026 года. Дебютировал за клуб 6 февраля 2022 года в матче против «Вероны», в котором также отличился своим дебютным голом. В конце февраля 2022 года получил травму бедра и выбыл на месяц. В финал Кубка Италии по футболу 2022 проиграли миланскому «Интеру» со счётом 2:4, где сам футболист вышел в стартовом составе и был заменён во 2 тайме.

Сезон 2022/2023 начал с домашней победы 12 августа 2022 года в матче против «Сассуоло», где футболист вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Аренда в «Челси» 
В сентябре 2022 года на правах аренды отправился в «Челси», сроком на 1 сезон. Также английский клуб будет иметь опцию выкупа игрока за 28 миллионов евро и еще 5 миллионов евро предусмотрено бонусами.

Карьера в сборной 
Денис выступал за юношескую и молодёжную сборные Швейцарии. Он попал в заявку сборной на Евро-2016. 28 мая 2016 года он дебютировал за национальную команду в матче против бельгийцев.

Статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 17 / забито голов: 1; победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de
 Профиль игрока на сайте fussballdaten.de

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Челси»